Villa Berthet – città dell'Argentina, situata nella provincia del Chaco
 Georges Berthet (1903-1979) – sciatore di pattuglia militare francese